Xutang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xutang (socken i Kina, Jiangsu), 
 Xutang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar